Ventura hace referencia a varios artículos:

Geografía
Condado de Ventura, en California.
Ventura (California), ciudad capital del condado homónimo.

Biografías
Nombre propio
Ventura de Ágreda (ft., 1754-1786), grabador calcográfico español.
Ventura de la Vega (1807-1865), escritor y dramaturgo argentino.
Ventura Ccalamaqui (1824-Siglo XIX), heroína huamanguina.
Apellido
Amanda Della Ventura (1955-), maestra y política uruguaya.
Enrique Ventura (1946-), dibujante español, miembro del dúo historietístico Ventura & Nieto. 
Florencia Ventura (1990-), actriz y conductora argentina.
Johnny Ventura (1940–2021), cantante dominicano de merengue.
Luis Ventura (1955-), periodista argentino, panelista de Intrusos y jefe de redacción de la Revista Paparazzi.
Joaquín Ventura (1956-), futbolista salvadoreño.

Véase también

Buenaventura